Chaguazoso puede hacer referencia a:

 Chaguazoso (La Mezquita), lugar y parroquia del concello de La Mezquita, provincia de Orense, España.
 Chaguazoso (Villarino de Conso), lugar y parroquia del concello de Villarino de Conso, provincia de Orense, España.